Az UEFA-kupa a második legrangosabb európai kupasorozat volt az UEFA-bajnokok ligája után.

A torna utolsó győztese az ukrán Sahtar Doneck együttese. A döntőben a német Werder Brement győzték le hosszabbításban 2–1-re. Az UEFA-kupa a 2009–2010-es szezontól Európa-liga néven létezik.

Története, szabályok 
UEFA-kupamérkőzéseket először 1971-ben játszottak. Az első győztes az angol Tottenham Hotspur volt. Az 'egy csapat per város' szabályt 1975-ben eltörölték.

Bajnokságtól függően az 5. és a 6. helyezett automatikusan az UEFA-kupába jut, hozzájuk csatlakoznak az UEFA-kupa selejtezőinek továbbjutói, valamint a Bajnokok Ligájából kieső csapatok egy része. A Kupagyőztesek Európa-kupája megszűnése óta a nemzeti kupák győztesei is itt indulnak (illetve a kupában legtovább jutó csapat azok közül, akik nem jogosultak BL-indulásra).

A győztes egy évig tarthatja magánál az elhódított trófeát, majd vissza kell adnia az UEFA-nak, de megkapja egy kisebb másolatát.

Az UEFA 2008. szeptember 26-i kongresszusán döntöttek arról, hogy a 2009-2010-es szezontól kezdve Európa-liga néven és új lebonyolítási rendszerrel folytatódnak a kupa küzdelmei.

Győztesek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Európa-liga
 Bajnokok Ligája
 UEFA-szuperkupa
 Intertotó-kupa

 
Kupa
Nemzetközi labdarúgókupák